Maripa är ett släkte av insekter. Maripa ingår i familjen Eumastacidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hopprätvingar
Maripa